Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1951.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. August bis 13. August 1951, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, V. Jahrgang, Heft 11 und 12 (August 1951 (I) und (II))

Anmerkungen zu den Quellen: Bei drei Spielen gibt es minimale Unterschiede bei den Ergebnissen. Dies betrifft den Zweitrundensieg von Skonecki und die beiden Achtelfinalsiege von Ampon und Skonecki. Wir folgen hier den Ergebnissen der Zeitschrift Tennis.

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1951